L'anticipation est un genre littéraire ou cinématographique lié à la science-fiction.
 L'anticipation est une dissonance passagère en musique (harmonie tonale).
 L'anticipation est une technique visant à maîtriser les coûts, les revenus et les risques économiques.
 Anticipation est un terme désignant l'aggravation potentielle de certaines maladies génétiques dans une famille au fur et à mesure de la transmission de cette maladie au cours des générations.
 L'anticipation en intelligence artificielle se produit lorsqu'un agent prend des décisions basées sur ses croyances explicites au sujet de l'avenir.
 Anticipation, une revue de petit format publiée de  à